Shilou peut correspondre à :
 Le Xian de Shilou, un district administratif de la province du Shanxi en Chine
 Shilou, un astérisme de l'astronomie chinoise